Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu planowania i zarządzania karierą zawodową, organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową, 
 podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 I stopień – szkolny,
 II stopień – okręgowy,
 III stopień – centralny.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Olimpiady szkolne w Polsce
Zawodoznawstwo